. Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album d' sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Pietro Lombardi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de James Royal sortie en 1967 et republiée en 1969 sur l'album Call My Name;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .